Ecliptyka é uma banda de Jundiaí, São Paulo com influências de várias vertentes do heavy metal, iniciada em 1998, sendo sua atual formação composta por: Helena Martins (voz principal), Hélio Valisc (guitarra e clean vocals), Guilherme Bollini (guitarras e scream vocals), Eric Zambonini (contrabaixo) e Tiago Catalá (bateria).

Biografia 

Em dezembro de 1999, os primos Guilherme Bollini e Rodrigo Mathias decidiram formar uma banda de metal que seria influenciada principalmente por bandas de Heavy Metal tradicional. Nessa época, a banda tocava apenas covers. Em 2002, a vocalista Helena Martins se junta à banda e as primeiras composições começam a surgir com uma nova direção de estilo musical. A partir daí, a banda começa a crescer e tocar em diversos festivais de Jundiaí, sua cidade natal, além de cidades como Campinas, Itatiba, São Caetano do Sul, Extrema, Valinhos, Vinhedo, Salto, entre outras. A Ecliptyka também dividiu palco com bandas renomadas do Metal brasileiro, como Dr. Sin, Tuatha de Danann, Mindflow, entre outras .

Em dezembro de 2007, a banda lança de forma independente o seu primeiro trabalho de divulgação, o cd-demo “The First Petal Falls”, o qual contém as 5 primeiras composições da banda: “Wept Tears”, “Time Makes Us Free”, “Rest Warrior”, “Feelings from Destiny” e “Unleash Me, um trabalho com influências principalmente do Heavy Metal Melódico..

Em julho de 2008, a Ecliptyka realiza uma turnê com cinco apresentações na Alemanha e Bélgica, tanto em festivais como em clubes e bars.. Em março de 2011, a Ecliptyka, composta por Helena Martins (voz), Guilherme Bollini (guitarra e ‘’scream vocals’’), Hélio Valisc (guitarra e voz), Eric Zambonini (baixo) e Tiago Catalá (bateria), lança seu primeiro álbum: ‘’A Tale of Decadence’’, lançado no Brasil via Die Hard Records, o qual mostra uma direção musical diferenciada daquela do cd-demo, com músicas mais pesadas, riffs de guitarras e vocais mais dinâmicos . Tal álbum foi gravado e mixado por Marcos Monegatto, Guilherme Bollini e Hélio Valisc, e contou com Ronnie Kneblewski e Helena Martins na produção das vozes. A masterização ficou por conta de Brendan Duffey, responsável pela produção de álbuns de diversas bandas renomadas do Brasil, como Angra, Almah, Torture Squad. O álbum contou também com as participações especiais de Marcelo Carvalho (Hateful) em ‘’We Are the Same’’ e de Danilo Herbert (Mindflow) em ‘’Splendid Cradle’’ e em sua versão em português ‘’Berço Esplêndido’’.

O álbum ‘’A Tale of Decadence’’ possui uma temática atual, com músicas que falam sobre a destruição do Planeta pelo ser humano, crueldade contra animais, política e guerra. Divulgando seu primeiro álbum, a Ecliptyka realizou shows no Brasil e apresentou se ao lado de bandas como Delain (setembro de 2010), foi a banda de abertura de um concerto de Tarja Turunen (março de 2011) e dividiu o palco com The Agonist (junho de 2011).

Formação atual 
 Helena Martins - vocal
 Guilherme Bollini - guitarra e vocal gutural
 Helio Valisc - guitarra e vocal tenor
 Eric Zambonini - baixo
 Tiago Catalá - bateria

Ex-integrantes
 Ricardo Abatte - guitarra
 Rodrigo Mathias - baixo

Discografia
 2007 - The First Petal Falls EP
 2011 - A Tale of Decadence
 2014 - Times Are Changed

Ligações externas
 Página oficial Ecliptyka
 http://www.myspace.com.br/ecliptyka

Bandas de São Paulo (estado)
Bandas formadas em 1998
Bandas de heavy metal do Brasil